Laços de Família, telenovela brasileira produzida e exibida pela Rede Globo entre os anos de 2000 e 2001
 Laços de Família (livro), livro de contos da escritora brasileira Clarice Lispector, publicado em 1960
 Fort Bliss (filme), filme de 2014 dirigido por Claudia Myers, conhecido no Brasil como Laços de Família
 Lacci, filme de 2020 dirigido por Daniele Luchetti, conhecido em Portugal como Laços de Família

Desambiguação